Enrique Jiménez Sáez, conocido en el mundo del hip hop como Quilate, es un Mc de Jaén.

Biografía 

Nació en Úbeda en el 1979. Por el trabajo de su padre (profesor de inglés), se mudó con pocos años a Gran Bretaña. Tras vivir en Londres y Oxford, regresa a España y se instala en Granada con 15 años. En Ubeda ya era rapero y conocía el movimiento hip- hop, participando en movidas varias.
Llamado Tekilah en sus inicios, ganó premios en Granada y fue nominado con su grupo Lakademia a los Premios de la Música de Andalucía en 2000. En 2002 saca una demo que le lleva a la final del concurso Lagarto, en Jaén. También sacó un maxi con su grupo Lakademia, llamado "¿Aquí Hay Vocación?".

Tras esto, forma Cantinela Fina con FRS Genuino. Tras sacar un LP de bastante éxito, actúan en festivales como el Hot Point y el Live Dance Festival. 

El LP tuvo una reclamación inesperada, hicieron un videoclip del sencillo, "Ay, ay, ay", lo cual contribuyó aún más a publicitar su trabajo, emitiéndose en cadenas televisión locales y nacionales. Con Cantinela Fina, tuvieron la gran oportunidad de girar en conciertos y festivales por bastantes ciudades y eventos en España junto a gente como Mala Rodríguez, Sólo los Solo, Violadores del verso...

Quilate crea su propio sello en 2006, Estratega Records, y lanza su primer maxi en solitario, Fiel Al Juego. Tras su éxito (entró en el Top 20 de la MTV), planeó sacar un LP, Alma Libre, para octubre de 2007, pero se acabó publicando en el 12 de marzo de 2008. Este disco cuenta con colaboraciones de la talla de Jefe de la M, Acción Sánchez, Juan Profundo, Aqeel, DJ Uni y Gran Purismo entre otros.

Discografía

Con Cantinela Fina

En solitario

Colaboraciones 

 FRS Genuino Genuíno (2007) 
 Calagad 13 LJDA All Stars (2006) 
 Hora Zulu Crisis de Claridad (2004)
 PZ Producciones y colaboraciones LA MIXTAPE'' (2010)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web

Hip hop de Andalucía
Raperos de la provincia de Granada